Henri Michel peut désigner :

 Henri Michel (1854-1930), architecte-paysagiste, archéologue et peintre français ;
 Henri Michel (1857-1930), homme politique français ;
 Henri Michel (1885-1981), Ingénieur belge (Collectionneur d'instruments scientifiques anciens) ;
 Henri Michel (1907-1986), historien français (Histoire contemporaine : 2e guerre mondiale, Résistance, France) ;
 Henri Michel (1938-2019), historien français (Histoire moderne et régionale : 17e siècle, 18e siècle, Montpellier, Languedoc) ;
 Henri Michel (1922-2001), homme politique français ;
 Henri Michel (1947-2018), footballeur français.